Lichk, comune armeno della provincia di Gegharkunik
Lichk, comune armeno della provincia di Syunik